Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 16 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en septembre 1974